Пётр Матвеевич Елистратов ( 22 сентября (5 октября) 1917 года, д. Малышево Нижегородской губернии — 1987 год, г. Саранск) — советский партийный деятель, член КПСС с 1939 года. Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1961—66 гг.). Кандидат в члены ЦК КПСС (1966—71 гг.).

Биография 
Родился в крестьянской семье. По национальности — русский.

В 1938 году был призван на военную службу на Тихоокеанский флот, где занимал должности секретаря бюро ВЛКСМ и редактора многотиражной газеты.

Участник Великой Отечественной войны.

В 1946 году после демобилизации работал вторым секретарем Одесского обкома ЛКСМУ, а с сентября 1946 года по 1949 год первым секретарем Херсонского обкома ЛКСМУ.

Окончил Высшую партийную школу при ЦК КП Украины (1952) и был избран первым секретарем Каховского горкома КП Украины.
С сентября 1954 года по июнь 1956 года — второй секретарь Херсонского обкома КП Украины. С июня 1956 года по январь 1962 года — первый секретарь Херсонского обкома КП Украины.
Неоднократно избирался депутатом Херсонского областного Совета депутатов трудящихся.
На XVII съезде КП Украины был избран членом Ревизионной комиссии ЦК КП Украины, а на XVIII и XIX съездах — кандидатом в члены ЦК КП Украины. Кандидат в члены ЦК КПСС (1966—71 гг.). Депутат Верховного Совета СССР (1958-74 гг.).

С 28 декабря 1961 года по 22 мая 1968 года — второй секретарь ЦК КП Азербайджана.

С 3 марта 1968 года по апрель 1971 года — первый секретарь Мордовского обкома КПСС.
О смещении Елистратова с партийной работы подробно вспоминал Семичастный, Владимир Ефимович.
Попавший в опалу при Брежневе Семичастный, будучи «сослан» с поста председателя КГБ на работу в Киев, оставаясь членом ЦК партии, в 1971 году без приглашения приехал в Москву на предшествовавший XXIV съезду пленум ЦК. Перед пленумом Семичастный встретился с Елистратовым, которого «в ту же ночь увезла „скорая“ — якобы с алкогольным отравлением. Накануне у него в гостях побывали „земляки“ Гейдар Алиев и первый зампредседателя КГБ, бывший председатель КГБ Азербайджана С.К. Цвигун. Из-за того, что мы с Елистратовым часок походили вокруг прудов, возникли подозрения о готовящемся выступлении. И Елистратова не избрали в состав ЦК, а вскоре направили советником в наше посольство в Афганистане. Со временем он вообще исчез из поля зрения…».
По утверждению В.Н. Сергеенкова, Елистратов имел задумку «на пленарном заседании выступить против Брежнева и призвать делегатов голосовать против Генсека», о чём стало известно, он не был допущен на съезд, что объяснили его внезапным заболеванием, а после снят с поста первого секретаря обкома.

С 1971 года служил советником посольства СССР в Афганистане.

Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (28.10.1948), Отечественной войны II степени (11.10.1944) и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Источники 

 , , 

Политработники Великой Отечественной войны
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Первые секретари Херсонского обкома КП Украины
Первые секретари Мордовского обкома КПСС
Вторые секретари ЦК КП Азербайджана
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Первые секретари Каховского горкома КП Украины
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС